Сюк-е-Сантена́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Тулузи, 23 км на південний захід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року Сюк-е-Сантенак, Гульє, Сем i Вікдессос було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Сос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сюк-е-Сантенак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сюк-е-Сантенак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ар'єж